

Arte 
 Loop – oggetto decorativo usato per agganciare le lettere nei graffiti

Cinema 
Loop –  film britannico commedia romantica del 1997 diretto da Allan Niblo
Loop – film venezuelano del 1999 scritto e diretto da Julio Sosa Pietri 
Loop – film-documentario del 2005 diretto da Sjur Paulsen
Loop – cortometraggio del 2020 scritto e diretto da Erica Milsom

Geografia 
 Loop – comune della Germania
 Loop – area del centro di Chicago, Stati Uniti d'America

Letteratura 
 Loop (Rūpu) – romanzo di Kōji Suzuki

Musica 
 Loop – campionamento che si ripete
 Loop – gruppo musicale space rock londinese, formato nel 1986 e scioltosi nel 1990
 Loop (ループ) – gruppo musicale giapponese, formato e scioltosi nel 2001
 Loop – album dei 24 Grana del 1997
 Loop – singolo di Maaya Sakamoto del 2005
 Loop – album di Cloudkicker del 2011

Scienze 
 Loop – in matematica, struttura algebrica non associativa
 Loop (Iterazione) – in informatica, sequenza di comandi che viene eseguita diverse volte, ma è scritta una volta sola, detta anche ciclica
 Loop – in fisica, 
 oggetto definito nelle teorie di campo perturbative 
 oggetto della teoria di gauge, chiamato anche loop di Wilson (nella teoria della Gravità quantistica a loop rappresentato come un anello di dimensione della lunghezza di Planck costituente il fondamento minimo (quanto) del tessuto dello spaziotempo)
 Loop – in chimica, componente dell'HPLC che serve per prelevare una quantità definita di sostanza da analizzare
Loop – in biologia molecolare
 LOOP – linguaggio di programmazione

Sport 
 Loop – nel pattinaggio artistico, altro nome del salto Rittberger; per la precisione è il salto Rittberger staccato dal puntale e non dalle ruote
 Loop – in aeronautica acrobatica, nome del "giro della morte"

Televisione 
Loop (Tales From the Loop) – serie televisiva del 2020

Pagine correlate 
Loup